Населені пункти в Чехії:

 Єстршебі (Наход)
 Єстршебі (Чеська Липа)
 Єстршебі (Шумперк)